Суперкубок Албанії з футболу 2006 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 серпня 2006 року між чемпіоном Албанії Ельбасані та переможцем кубку Тираною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2006
Албанія